

Карськ — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Карськ — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства